Der Familienname Verzeri steht für:

 Juan Verzeri (* 1963), uruguayischer Fußballtrainer
 Teresa Eustochio Verzeri (1801–1852), italienische Nonne